Montfaucon puede referirse a: 

  Montfaucon, comuna de Aisne (Francia).
  Montfaucon, comuna de Doubs (Francia).
  Montfaucon, comuna de Gard (Francia).
  Montfaucon, comuna de Lot (Francia).
  Montfaucon, comuna de Jura (Suiza).
 Casa de Montfaucon, familia de señores feudales medievales de Franco Condado.
 Bernard de Montfaucon (1655-1741), monje benedictino y erudito francés.